Пернілла Маргарета Стефані Вінберг (;  ; Мальме, Швеція) — шведська хокеїстка у відставці, яка в даний час працює коментатором . За свою 9-річну кар'єру в  вона набрала 282 бали, вигравши два чемпіонати SDHL. Вона зіграла понад 300 матчів у збірній Швеції, вигравши срібну медаль на зимових Олімпійських іграх 2006 року.

Кар'єра 
У 2013 році вона закінчила Університет Міннесоти-Дулута і грала за «Minnesota–Duluth Bulldogs», п'ятикратного чемпіона NCAA в дивізіоні I.

Вона пропустила три з половиною тижні сезону 2018-19 через струс мозку, повернувшись саме вчасно до плей-офф.

У жовтні 2019 року, лише через 7 ігор сезону, вона зазнала важкого струсу мозку, третього за три роки, що змусило її пропустити решту сезону 2019-20. Через рік, у жовтні 2020 року, було оголошено, що вона почне роботу в якості експертного коментатора для висвітлення C More видання SDHL.

Міжнародна кар'єра 
Вона виграла срібну медаль на зимових Олімпійських іграх 2006 року. Вона забила переможний гол у перестрілці проти американських жінок у півфінальній грі, де вона була наймолодшим ​​національним гравцем Швеції. Пізніше вона стане останнім гравцем із срібною медаллю, яка виграла олімпійські ігри для збірної Швеції 2006 року та залишила спортивну кар'єру.

На Зимових Олімпійських іграх 2010 року Вінберг зафіксувала вражаючі п'ять голів на турнірі, включаючи чотири проти Словаччини та один проти силової команди США.

Примітки

Посилання 

Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Шведські срібні олімпійські медалісти